Linga columbella är en musselart som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1819. Linga columbella ingår i släktet Linga och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
columbella